Thug life peut être :
 Thug Life, un groupe de Hip Hop américain
 Thug Life, le titre de plusieurs morceaux de gangsta rap.
 Thug Life, un film réalisé par Greg Carter en 2001.

Voir aussi 
 Les Thugs, une confrérie d'assassins active en Inde du  au .